

Geografia
Regno Unito
Hulme – zona di Manchester, Inghilterra
Hulme Walfield – villaggio e parrocchia civile della contea del Cheshire, Inghilterra

Persone
Denny Hulme, propr. Denis Clive Hulme (1936-1992) – pilota automobilistico neozelandese
Joe Hulme (1904-1991) – calciatore, allenatore di calcio e giocatore di cricket inglese
Juliet Hulme, meglio nota con lo pseudonimo di Anne Perry (1938) – scrittrice britannica
Keri Hulme (1947-2021) – scrittrice neozelandese
Lachy Hulme (1971) – attore australiano
Mike Hulme (1963) - climatologo britannico
Thomas Ernest Hulme (1883-1917) – poeta e critico inglese

Altro
Hulme Arch Bridge – ponte stradale di Manchester, Inghilterra